Секретарка — село в Северном районе Оренбургской области России. Административный центр Секретарского сельсовета.

География 
Село находится в северо-западной части Оренбургской области, в пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, в степной зоне, на берегах реки Секретарки, вблизи места впадения её в реку Кандыз, на расстоянии примерно 21 километра (по прямой) к северо-востоку от села Северного, административного центра района. Абсолютная высота — 191 метр над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как континентальный с продолжительной морозной зимой, тёплым летом и относительно короткими весной и осенью. Продолжительность безморозного периода составляет 115—125 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков превышает 400 мм.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в половой структуре населения мужчины составляли 50,1 %, женщины — соответственно 49,9 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения мордва составляла 52 % из 572 чел., русские — 46 %.

Примечания 

Населённые пункты Северного района (Оренбургская область)